Il doppio del torneo di tennis Torneo Godó 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jan Gunnarsson e Joakim Nyström che hanno battuto in finale Carlos Di Laura e Claudio Panatta 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (semifinali)
 Jan Gunnarsson /  Joakim Nyström (Campioni)
 Cássio Motta /  Pavel Složil (quarti di finale)
 Miloslav Mečíř /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)

 Charles Cox /  Mark Dickson (semifinali)
 Dan Cassidy /  Mel Purcell (secondo turno)
 Jesús Colás /  David de Miguel Lapiedra (secondo turno)
 Claudio Mezzadri /  Diego Pérez (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1986